C7 — процессор (ядро Esther), анонсированный компанией VIA Technologies в июне 2005 года. Выполнен на 90-нм технологии с использованием SOI.

Характеристики 
 Технология производства: 90 нм
 Тактовые частоты 1,0/1,2/1,5/1,6/1,8/2,0 ГГц
 Частота системной шины: 400/800 МГц
 Энергосберегающая технология: PowerSaver
 Исполнение корпуса: NanoBGA2 footprint
 Поддерживаемые инструкции: MMX/SSE/SSE2/SSE3
 Объём внутреннего кэша: 128/128K L1/L2
 Встроенный генератор случайных чисел (RNG)
 Аппаратная поддержка алгоритмов шифрования: AES/SHA-1
 Максимальная температура корпуса 100 °C

Ссылки 
 VIA C7
 CPU Shack — CPU Collection Museum — VIA CPU Overview
 Детальное исследование платформ с помощью тестового пакета RightMark Memory Analyzer Часть 12: Процессоры VIA C7/C7-M

x86
Продукты VIA